Il detentore del titolo Novak Đoković è stato battuto al terzo turno da Sam Querrey.

Il due volte campione Rafael Nadal ha annunciato il 9 giugno di non partecipare al torneo a causa di un infortunio al polso.

Andy Murray si è aggiudicato per la sua seconda volta il torneo battendo in finale il canadese Milos Raonic in tre set.

Teste di serie 

 Novak Đoković (terzo turno)
 Andy Murray (campione)
 Roger Federer (semifinale)
 Stan Wawrinka (secondo turno)
 Kei Nishikori (quarto turno, ritirato)
 Milos Raonic (finale)
 Richard Gasquet (quarto turno, ritirato)
 Dominic Thiem (secondo turno)
 Marin Čilić (quarti di finale)
 Tomáš Berdych (semifinale)
 David Goffin (quarto turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
 David Ferrer (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (terzo turno)
 Nick Kyrgios (quarto turno)
 Gilles Simon (secondo turno)

 Gaël Monfils (primo turno)
 John Isner (terzo turno)
 Bernard Tomić (quarto turno)
 Kevin Anderson (primo turno)
 Philipp Kohlschreiber (primo turno)
 Feliciano López (terzo turno)
 Ivo Karlović (secondo turno)
 Alexander Zverev (terzo turno)
 Viktor Troicki (secondo turno)
 Benoît Paire (secondo turno)
 Jack Sock (terzo turno)
 Sam Querrey (quarti di finale)
 Pablo Cuevas (primo turno)
 Aleksandr Dolhopolov (secondo turno)
 João Sousa (terzo turno)
 Lucas Pouille (quarti di finale)

Qualificati 
 

  Matthew Barton (secondo turno)
  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)
  Tristan Lamasine (primo turno)
  Marcus Willis (secondo turno)
  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Bjorn Fratangelo (primo turno)
  Luke Saville (primo turno)
  Marius Copil (primo turno)

  Igor Sijsling (primo turno)
  Albano Olivetti (primo turno)
  Lukáš Lacko (terzo turno)
  Yoshihito Nishioka (primo turno)
  Franko Škugor (primo turno)
  Dennis Novikov (secondo turno)
  Radu Albot (secondo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

Wildcard 

  Liam Broady (primo turno)
  Dustin Brown (secondo turno)
  Brydan Klein (primo turno)

 Radek Štěpánek (primo turno)
 Alexander Ward (primo turno)
 James Ward (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2016
ATP World Tour 2016